Les élections à l'Assemblée régionale de Murcie de 2015 (en espagnol : ) se sont tenues le dimanche  afin d'élire les quarante-cinq députés de la neuvième législature de l'Assemblée régionale de Murcie, parlement de la communauté autonome.

Le scrutin voit la victoire du Parti populaire (PP), qui perd toutefois sa majorité absolue.

Contexte 
Depuis 1995, la Région de Murcie est un bastion de la droite conservatrice.

Lors des dernières élections de 2011, le PP a obtenu 60,09 % des voix. Ramón Luis Valcárcel est donc élu pour la cinquième fois président de la région de Murcie. Néanmoins, il cède la place à Alberto Garre le  lorsqu'il se porte candidat aux élections européennes de 2014. À la fin de la législature, Alberto Garre annonce qu'il ne se représente pas aux élections et Pedro Antonio Sánchez, qui avait été son conseiller à l'Éducation, est désigné chef de file.

À gauche, Rafael González Tovar, secrétaire général, est désigné candidat pour le Parti socialiste après avoir gagné les primaires.

Mode de scrutin 
L'Assemblée régionale de Murcie se composent de 45 députés (en espagnol : ), élus pour un mandat de quatre ans au suffrage universel direct, suivant le scrutin proportionnel à la plus forte moyenne d'Hondt. Les députés sont élus dans cinq circonscriptions.

Campagne

Partis et chefs de file

Résultats

Voix et sièges

Par circonscription

Analyse 
Le Parti populaire remporte les élections mais perd la majorité absolue qu'il détenait depuis 1995. Le Parti socialiste perd lui aussi des voix mais obtient deux députés supplémentaires. Podemos et Ciudadanos font irruption au parlement régional en obtenant respectivement six et quatre députés. La Gauche unie, qui n'atteint pas le seuil minimal de voix, perd son unique député.

Conséquences 
Ayant négocié le soutien du nouveau parti de centre droit Ciudadanos (Cs) et après deux jours de débat parlementaire, Pedro Antonio Sánchez est investi le  président de la région de Murcie par 26 voix contre 19.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections à l'Assemblée régionale de Murcie
 Assemblée régionale de Murcie
 Élections autonomiques espagnoles de 2015

2015
Région de Murcie